Ву́лиця Чапа́єва — назва вулиці в різних населених пунктах держав колишнього СРСР.



Вінницька область 

 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Голодьки (також є провулок)
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Кремінне
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Кривошиї
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Мовчани
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Подільське
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Попівці
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Прушинка
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Роля
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Станіславчик

Житомирська область 

 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Вільськ

Закарпатська область 

 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Бобовище

Запорізька область 

 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Степове

Київська область 

 Вулиця Чапаєва — вулиця в м. Кагарлик (також є провулок)
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Коритище
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Шамраївка.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Шпитьки
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Щербашинці

Миколаївська область 

 Вулиця Чапаєва — вулиця в с-щі. Центральне

Одеська область 

 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Василівка
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Вишневе
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Городнє
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Скосарівка

Полтавська область 

 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Радивонівка
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Софине

Рівненська область 

 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Рокитне

Харківська область 

 Вулиця Чапаєва — вулиця в смт. Ков'яги
 Вулиця Чапаєва — вулиця в м. Чугуїв (також є провулок)

Херсонська область 

 Вулиця Чапаєва — вулиця в  с. Миролюбівка

Хмельницька область 

 Провулок Чапаєва — провулок в с. Залісці
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Китайгород
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Колибаївка
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Смотрич
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Юринці

Черкаська область 

 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Багачівка
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Вільховець

Чернівецька область 

 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Атаки
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Вартиківці
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Корчівці (також є 4 номерні провулки)
 Провулок Чапаєва — провулок в с. Круглик
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Нова Слобода
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Росошани
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Ярівка

Чернігівська область 

 Вулиця Чапаєва — вулиця в м. Бобровиця
 Вулиця Чапаєва — вулиця в смт. Дмитрівка
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Карпилівка
 Вулиця Чапаєва — вулиця в  с. Мигурів
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Риботин
 Вулиця Чапаєва — вулиця в с. Свидовець

Окуповані території:
Вулиця Чапаєва — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Керчі.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Луганську.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Севастополі.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Сімферополі.

Вінницька область 
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Марка Вовчка у Барі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Хутірської вулиці у Бершаді.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Івана Огієнка у Вінниці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Винниченка у Гайсині.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Щасливої вулиці у Жмеринці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Зоряної вулиці у Іллінцях.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Вишневої вулиці у Калинівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Садової в с. Кам'янки
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у Козятині.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Миколи Амосова в с. Комаргород
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Сонячної в с. Кустівці
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Солов'їної вулиці у Ладижині.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Поділ у Немирові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Сковороди у Оратові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Європейської вулиці у Піщанці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Чернечої вулиці у Погребищі.
 Вулиця Чапаєва' — колишня назва вулиці Калинової в с. Рахни-Лісові
 Вулиця Чапаєва' — колишня назва вулиці Мазурівської в с. Рогинці
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Козацької вулиці у Теплику.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Білянської вулиці у Томашполі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Максима Залізняка у Тульчині.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Старосидориської вулиці у Хмільнику.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Наддністрянської вулиці у Ямполі.

Волинська область 
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Волі у Головному.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Господарської вулиці у Камні-Каширському.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Літописної вулиці у Ківерцях.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Федора Одрача у Ковелі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Варварівка у Луцьку.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у Любомлі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Івана Сірка у Маневичах.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Приозерної вулиці у Шацьку.

Дніпропетровська область 
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Козацької вулиці у Апостоловому.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Зеленої вулиці у Божедарівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Зарічної вулиці у Васильківці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Грушевського у Верхівцевому.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Чумацької вулиці у Верхньодніпровську.
 У Дніпрі:
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Олександра Потебні у Амур-Нижньодніпровському районі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Петра Болбочана у Новокодацькому районі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Львівської вулиці у Жовтих Водах.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Шахтарів у Залізничному.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Гетьмана Дорошенка в Кам'янському.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Тополиної вулиці у Карнаухівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Прохідної вулиці у Кривому Розі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Малинової вулиці у Марганці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Весняної вулиці у Межової.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Тихої вулиці у Новомиколаївці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Малинової вулиці у Новомосковську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Чарівної вулиці у Обухівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Богуславської вулиці у Павлограді.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Каштанової вулиці у Петропавлівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Довженка у Підгородному.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Балкової вулиці у Покрові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Калинової вулиці у Покровському.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Марчука у Радушному.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Гайової вулиці у Синельниковому.

Донецька область  
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Грушевського у Авдіївці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Геологів у Бахмуті.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Паркової вулиці у Билбасівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Козацької вулиці у Дружківці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Джерельної вулиці у Костянтинівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Воїнів-Визволителів у Краматорську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Костянтина Гасієва у Лиману.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Затишної вулиці в Маріуполі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Лісової вулиці у Мар'їнці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Козацької вулиці у Миколаївці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у Нікольському.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Патріотичної вулиці у Новогродівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Вишневої вулиці у Новоселівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Самарської вулиці у Покровську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Абрикосової вулиці у Райгородку.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Ясної вулиці у Селидовому.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Східної вулиці у Сіверську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Мстислава Ростоповича у Слов'янську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Вишневої вулиці у Талаківці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Євгена Седнєва у Торецьку.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Віталія Купрієнка в Українську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Козацької вулиці у Часові Яру.

Житомирська область  
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Сонячної вулиці у Андрушівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у Баранівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Варварівської вулиці у Бердичеві.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Костельної вулиці у Брусилові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Євгена Ярмолюка у Гришківцях.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Богдана Хмельницького у Ємільчиному.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Степана Бандери в Житомирі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Гайдамацької вулиці у Коростені.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Володимирської вулиці у Коростишеві.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Українських Повстанців у Малині.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Петра Волиняка у Новограді-Волинському.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Шкільної вулиці у Нової Борової.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Василівського провулка у Овручі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Олевської Республіки у Олевську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Вишневої вулиці у Попільні.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Садової в с. Радичі
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Вишневої в с. Стебниця
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Вишневої в с. Хомутець (також є провулок)
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Свободи у Черняхові.

Закарпатська область  
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Торгової вулиці у Виноградові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Вишневої в с. Зняцьово
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Замкової вулиці у Королеві.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Івана Доробана у Рахові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Польової вулиці у Сваляві.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Глинянської вулиці у Чинадійові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Темето у Чопі.

Запорізька область 
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Адама Міцкевича у Бердянську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Затишної вулиці у Василівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Чарівної вулиці у Веселому.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Спортивної вулиці у Вільнянську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Берегової вулиці у Гуляйполі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Миколи Ласточкіна в Запоріжжі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Сонячної вулиці у Кирилівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Черешневої вулиці у Мелітополі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Івана Богуна у Оріхові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Вишневої вулиці у Пологах.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Вербової вулиці у Приморську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Паркової вулиці у Токмаці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Чарівної вулиці у Чернігівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Незалежності у Якимівці.

Київська область 
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Журавлиної вулиці у Березані.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Степана Бандери у Білої Церкві.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Зоряної вулиці у Богуславі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Яцютівка у Борисполі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Квіткової вулиці у Борової.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Академіка Єфремова у Боярці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Євгена Зеленського у Броварах.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Князя Ігоря у Василькові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Центральної вулиці у Гостомелі.
 'Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Надросся в с. Дибинці
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Слов'янської вулиці у Згурівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Миролюбної вулиці у Іванкові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Багірова у Ірпіні.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Миколи Амосова в с. Кашперівка
 У Києві:
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці В'ячеслава Липинського в Шевченківському районі у 1938–2015 роках.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Леоніли Заглади у Дарницькому районі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Вишневої в с. Лісники
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Слободяника у Миронівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Зарічної в с. Москаленки
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Святого Єфрема у Переяславі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Оболонської вулиці у Ржищеві.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Чумацької вулиці у Сквирі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Василя Симоненка у Ставищі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Кобзарської в с. Стрітівка
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Озерної вулиці у Таращі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Миру у Тетієві.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Козацької в с. Хоцьки
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Житомирської вулиці у Фастові.

Кіровоградська область  
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Гончарівської вулиці у Благовіщенському.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Польової вулиці у Долинської.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Братів Лисенків у Знам'янці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Дружби у Компаніївці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Івана Богуна у Малої Висці.
 Провулок Чапаєва — колишня назва провулку Лугового в с. Нова Осота
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Холодноярської вулиці у Новомиргороді.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Грушевського у Новоукраїнці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Запорізької вулиці у Олександрії.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Зустрічної вулиці у Петровому.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Герасимівської вулиці у Помічної.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Мистецької вулиці у Світловодську.

Льівська область 
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці П.Корчинського в с. Корчин

Луганська область 
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Центральної вулиці у Білокуракиному.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Миру у Вовчоярівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Гвардійської вулиці у Кремінної.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Ярославської вулиці у Лисичанську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Каштанової вулиці у Новопскові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Забіркіно у Рубіжному.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Шосейної вулиці у Станиці Луганської.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Генерала Стоянова у Старобільську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Квіткової вулиці у Щасті.

Миколаївська область 
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Ювілейної вулиці у Арбузинці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Енергетиків у Баштанці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Затишної вулиці у Березнегуватому.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Дерибасівської в с. Бузьке
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Омеляновича-Павленка у Вознесенську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Затишної в смт. Воскресенське
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Абрикосової вулиці у Веселиновому.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Калинової вулиці у Врадіївці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Широкої вулиці у Єланці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Південної вулиці у Казанці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Медової в с. Курячі Лози
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Захарія Чепіги в Миколаєві.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Спаської вулиці у Нової Одесі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Василя Некайдаші у Первомайську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Сергія Єфремова у Снігурівці.

Одеська область 
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Європейської вулиці у Арцизі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Південної вулиці у Березівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Буджацької вулиці у Білгороді-Дністровському.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Південної вулиці у Біляївці.
 Провулок Чапаєва — колишня назва провулку Ромашкового в с. Бобрик Другий
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Микільської вулиці у Вилковому.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Незалежної в с. Водяне
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Миру в с. Заможне
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Калинової вулиці у Затишші.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Незалежності у Захарівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Залізничної в с. Іванівка
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Олександра Захаріади у Ізмаїлі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Хлібної вулиці у Кілії.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Петра Григоренка у Кодимі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Івана Богуна в смт. Любашівка
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Привокзальної в с. Новоборисівка 
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у Овідіополі.
 У Одесі:
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці В'ячеслава Кирилова у Малиновському районі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Семена Яхненка у Суворовському районі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Князя Володимира у Окнах.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Подільської вулиці у Подільську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Катаєва у Рені.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Сонячної вулиці у Роздільній.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Вишневої вулиці у Татарбунарах.

Полтавська область 

 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Окладської в с. Біленченківка
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Бузкової вулиці у Великої Багачці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Кочубеївської вулиці у Диканьці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Гадяцького договору у місті Гадяч.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Лобановського у Глобиному.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Олександра Білаша у Градизьку.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Куприянівської вулиці у Гребінці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Красноперича у Карлівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Ніни Уварової у Кобеляках.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Ринкової вулиці у Котельві.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Софіївської вулиці в Кременчуці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Петра Калнишевського у Лохвиці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Незалежної вулиці у Лубнах.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Діброва в  с. Малоселецьке
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Романа Шухевича у Машівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Свободи у Пирятині.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Героїв-Чорнобильців у Полтаві.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Грушевського у Решетилівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Калинової в с. Рокитне 
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів у Семенівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Шкільної вулиці у Скороходовому.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Калинової вулиці у Хоролі.

Рівненська область  
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Шкільної в с. Біле
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Олени Теліги у Костополі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Костянтина Острозького у Млинові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Паркової в с. Моквин
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Нової в с. Радижеве
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Щасливої в с. Хиночі

Сумська область  
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Крачківка у Білопіллі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Вишневої вулиці у Великої Писарівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Солов'їної вулиці у Вороніжі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Івана Богуна у Глухові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Заливної вулиці у Дружбі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Івана Богуна у Конотопі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Гончарівської вулиці у Кролевці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Святоюріївська у місті Лебедин.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Слобідської вулиці у Охтирці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Грунської вулиці у Путивлі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Всіхсвятської вулиці у Ромнах.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Перемоги у Свесі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Микільської вулиці у Середині-Буді.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Молодіжної в с. Сніжки
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Володимирської вулиці у Сумах.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у Шостці.

Тернопільська область  
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Сонячної в с. Бересток

Харківська область  
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Івана Франка у Андріївці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Грушникова у Бабаях.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Оборонної вулиці у Балаклії.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Харківської вулиці у Березівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Молодіжної вулиці у Богодухові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Покровської вулиці у Борової.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Скіфської вулиці у Валках.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Південної вулиці у Васищевому.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Бистрицького у Введенці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Яблуневої вулиці у Високому.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Станичної вулиці у Вовчанську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Вишневої вулиці у Есхарі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Слюсаренка у Змієві.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Вишневої вулиці у Золочеві.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Генерала Недбайла у Ізюмі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Яблуневої вулиці у Кегичівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Каштанової вулиці у Коротичі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Слобідської вулиці у Краснограді.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у Куп'янську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Кобзарева у Лозової.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Санжарівської вулиці у Люботині.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Раїси Ободовської у Мерефі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Ветеранів у Нової Водолазі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Берегової вулиці у Пересічному.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Весняної вулиці у Південному.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Рижовської вулиці у Пісочині.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Сонячної вулиці у Приколотному.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Миколаївської вулиці у Солоницівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Кавалерійської вулиці у Харкові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Щасливої вулиці у Хорошевому.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Садової в с. Щурівка

Херсонська область  
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Максима Залізняка у Бериславі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Степової вулиці у Великої Олександрівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Затишної вулиці у Зеленівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Хорлівської вулиці у Каланчаці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Кобзарської вулиці у Каховці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Зеленої вулиці у Нижних Сірогозах.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Злагоди у Новоолексіївці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Банкової вулиці у Новотроїцькому.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Южакова у Олешках.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Незалежності у Скадовську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Гетьмана Дорошенка в Херсоні.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Затишної вулиці у Чаплинці.

Хмельницька область 

 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Миру в с. Абрикосівка
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Сонячної в с. Баглаї
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Радісної в с. Вербка
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Козацької в с. Волудринці
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Братів Галузинських с. Галузинці
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Квіткової вулиці у Грицеві.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Надзбручанської в с. Збруч
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Наддністрянської в с. Ісаківці
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Зеленої в с. Калинівка
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Високої в с. Климашівка
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Михайлівської вулиці у Красилові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Сковороди в с. Ластівці
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Яблуневої в с. Немиринці
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Вишневої в с. Немичинці
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Вишневої в с. Пирогівці
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Данила Галицького у Полонному.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Руслана Полюшкевича у смт. Понінка
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Церковної вулиці у Смотричі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Барвінкової в смт. Стара Синява 
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Сонячної в с. Старий Майдан
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Юрія Клена у Старокостянтинові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Загребельного в Хмельницькому. смт. Мар'янівка.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Павла Чубинського у Шепетівці.

Черкаська область  
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Горіхової вулиці у Ватутіному.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Зоряної в смт. Верхнячка
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Покровської вулиці у Городищі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у Драбові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Благовісної вулиці у Жашкові.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Василя Стуса у Звенигородці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Валентина Чурути у Золотоносі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Мошногірської вулиці у Ірдині.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Почаївської вулиці у Кам'янці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Правобережної вулиці у Корсуні-Шевченківському.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Лисянської вулиці у Лисянці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Широкий Берег у Маньківці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Вишневої вулиці у Тальному.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Фортечної вулиці у Умані.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Максима Залізняка у Христинівці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Максима Залізняка у Чигирині.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Каштанової вулиці у Шполі.

Чернівецька область  
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Омеляна Поповича у Кіцмані.
 Вулиця Чапаєва  — колишня назва вулиці Клубної в с. Котелеве (також є провулок)
 Вулиця Чапаєва  — колишня назва вулиці Павла Скоропадського в с. Малинці
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Героїв Майдану у Новоселиці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Щастя в с. Санківці
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Чорновола в м. Сокиряни
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Соборної вулиці у Сторожинці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Олександра Щербанюка в Чернівцях.

Чернігівська область 
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Молодіжної в с. Авдіївка
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Рокитки у Бахмачі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Яблуневої вулиці у Борзні.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Шкільної вулиці у Ічні.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Магістральної вулиці у Козельці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Олександра Довженка у Корюківці.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Лісогірської вулиці у Любечі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Абрикосової вулиці у Мені.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Федора Радуса у Новгороді-Сіверському.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Квітневої в с. Обмачів
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Сонячної в с. Паристівка
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Джерельної в смт. Понорниця
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Квашинської вулиці у Прилуках.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Саші Шарова у Радулі.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва вулиці Лесі Українки у Семенівці.
 Провулок Чапаєва — колишня назва провулку Яблуневого в с. Платонівка
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Соборної вулиці у Сновську.
 Вулиця Чапаєва — колишня назва Костомарівської вулиці в Чернігові.

Вулиця Чапаєва — вулиця в Архангельську.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Астрахані.
 Вулиця Чапаєва — вулиця у Володимирі.
 Вулиця Чапаєва — вулиця у Владивостоку.
 Вулиця Чапаєва — вулиця у Волгограді.
 Вулиця Чапаєва — вулиця у Вологді.
 Вулиця Чапаєва — вулиця у Воронежу.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Єкатеринбурзі.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Железногорську Красноярського краю
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Калінінграді.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Кірові.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Костромі.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Краснодарі.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Красноярську.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Липецьку.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Москві (Толстопальцево).
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Мурманську.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Набережних Човнах.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Нижньому Новгороді.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Новосибірську.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Омську.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Оренбурзі.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Орлі.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Пензі.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Петрозаводську.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Пермі.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Пскові.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Рязані.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Санкт-Петербурзі.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Саранську.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Сарові.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Саратові.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Смоленську.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Сочі.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Ставрополі.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Твері.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Тольятті.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Тулі.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Уфі.
 У Чебоксарах:
 Вулиця Чапаєва.
 2-а вулиця Чапаєва.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Челябінську.
 Вулиця Чапаєва — вулиця в Ярославлі.

Вулиці, названі на честь людей